Đuro II., kralj Velike Britanije i Irske
 Đuro II. od Imeretije
 Đuro II. Gruzijski
 Đuro II. Abhaški